Bollerup kan syfta på:

 Bollerups distrikt – ett distrikt i Tomelilla kommun och Skåne län 2016–
 Bollerups socken – socken i Skåne
 Bollerups landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Bollerups församling – en tidigare församling i Lunds stift i Tomelilla kommun –2002
 Bollerups kyrka – en kyrkobyggnad i Bollerups socken
 Bollerups by – en by söder om Bollerups borg i Bollerups socken
 Bollerups borg – ett slott i Bollerups socken